Osoby:
 Farrah Fawcett – amerykańska aktorka i producentka telewizyjna i filmowa, modelka
 Mark Fawcett − kanadyjski snowboardzista
 Millicent Fawcett – angielska feministka, sufrażystka, reformatorka
 Nicole Fawcett − amerykańska siatkarka, reprezentantka kraju
 Percy Fawcett − brytyjski wojskowy, oficer artylerii oraz podróżnik

Inne:
 Fawcett City − fikcyjne miasto
 Fawcett Stadium − stadion futbolu amerykańskiego w Canton w Ohio